Илиян Ташев е български футболист, защитник. Роден е на 26 октомври 1975 г., юноша на Ботев (Пловдив).

В кариерата си е играл за Хасково, Димитровград, Спартак (Варна), Добруджа (Добрич), Нафтекс (Бургас), Несебър, Локомотив (Стара Загора) и Левски (Стара Загора).

В „А“ група има общо 92 мача и 1 гол за три клуба – Спартак, Нафтекс и Несебър.

Статистика по сезони

Външни препратки 
 Профил на Илиян Ташев в burgas24.bg

Български футболисти
Футболисти на Хасково
Футболисти на Димитровград
Футболисти на Спартак (Варна)
Футболисти на Добруджа (Добрич)
Футболисти на Нафтекс (Бургас)
Футболисти на Несебър